SIG Sauer P230/P232 — пистолет, выпускающийся швейцарско-германской компанией SIG Sauer.

P230 разработан в 1968—1970 гг. в качестве оружия скрытого ношения для сил полиции. Были выпущены образцы под патроны 9×17 Браунинг; 7,65×17 HR Браунинг; 6,35×15,5 HR Браунинг; 9×18 Police-Ultra; .22 LR; а также под советский 9×18 мм ПМ. Модель P232 выпускается с начала 1996 года под патроны .32 ACP или .380 ACP, и отличается от P230 лишь наличием автоматического блокиратора ударника.

Система 

Пистолет работает за счёт автоматики, основанной на свободном ходе затвора. Ударно-спусковая система куркового типа, двойного или одинарного действия. Внешнего механического предохранителя пистолет не имеет.
Вместо этого, у SIG Sauer P232 имеется автоматический предохранитель, который блокирует ударник до нажатия на спуск. Имеется также устройство безопасного снятия курка с боевого взвода, флажок рычага которого находится с левой стороны пистолета.

Внешний рычаг снятия с затворной задержки у пистолета отсутствует, а снятие с затворной задержки осуществляется оттягиванием затвора в крайнее заднее положение с последующим его отпусканием либо при вынутом пустом магазине, либо после замены пустого магазина снаряженным (в последнем случае одновременно происходит и досылание патрона в патронник).

Кнопка защёлки магазина находится снизу пистолетной рукоятки.

Страны-эксплуатанты 
 : Незначительное количество состоит на вооружения в некоторых департаментах  . Подавляющая часть являют собою лицензионные копии выпускаемых японской компанией Minebea. 
 
 : Состоит на вооружении в самых различных подразделений полиции.
 : Состоит на вооружение Особой воздушной службы (SAS)
 : Состоит на вооружении в самых различных подразделений полиции.

См. также 
 SIG Sauer P220
 SIG Sauer P225

Литература 
 SIG Sauer P-230 // «Střelecká revue», 4, 1974

Примечания

Ссылки 

 

Пистолеты Германии
Пистолеты Швейцарии
Оружие под патрон .32 ACP
Оружие под патрон 9 × 17 мм
Появились в 1977 году в Германии
Появились в 1977 году в Швейцарии